Незна́йка:

 Незнайка — персонаж произведений Н. Н. Носова, представитель племени маленьких человечков-коротышек.
 Незнайка — река, правый приток Большой Какши.
 Незнайка — река, левый приток Восьмы.
 Незнайка — река, левый приток Десны.
 Незнайка — посёлок, Красноярский сельсовет Северного района Оренбургской области России.
 Незнайка — обезлюдевшая деревня в Пречистенском сельском поселении Первомайского района Ярославской области России.
 Незнайка — команда игроков в спортивную версию телеигры «Что? Где? Когда?» из Хайфы (Израиль).
 Незнайка — детская газета, издаваемая с 1991 года издательским домом «Печатный двор».
 Незнайка — последний музыкальный альбом группы «Совершенно новые Звуки Му», вышедший в 2022 году.